Ормений — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Ормений — спутник Одиссея;
 Ормений — жених Пенелопы;
 Ормений — спутник Диониса.

  — античный город в Фессалии